Klass I i ishockey 1924 var högsta serien andra säsongen av organiserat seriespel inom svensk ishockey. Den spelades 3 januari-22 februari. Serien utökades med två lag IF S:t Erik och Tranebergs IF som spelat i Klass III förra säsongen. När säsongen började hade IK Göta tre av sina bästa spelare ute i Europa och ställde därför sin plats i Klass I till förfogande vilket gjorde att serien fick genomföras med sju lag istället för som planerat med åtta. I Götas frånvaro blev striden om segern hård, men till slut och vann Djurgårdens IF på bättre målskillnad före IF Linnéa.

Poängtabell

Resultattabell

Se även
 Ishockey vid olympiska vinterspelen 1924
 Klass II i ishockey 1924
 Svenska mästerskapet i ishockey 1924

Källor

Sport i Sverige 1924
Ishockeysäsongen 1923/1924
1924